Maestral bezeichnet:
 einen Wind, siehe Mistral (Wind)
 eine Militärunternehmung im Bosnienkrieg, siehe Operation Maestral